Un choix difficile (Fifteen and Pregnant), téléfilm américain de Sam Pillsbury diffusé en 1998 ;
 Un choix difficile (A.A.R.M.),  et  épisode de la saison 9 de The Office diffusé en 2013 ;
 Choix difficiles (Moonshadow), dix-huitième épisode de la saison 1 de This Is Us diffusé en 2017.